Prva makedonska fudbałska liga 2016/2017 była 25. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 7 sierpnia 2016 do 31 maja 2017 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Zmieniono format rozgrywek, od tego sezonu każda drużyna grała z inną drużyną cztery razy. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga. 
Vardar Skopje zdobył trzeci tytuł z rzędu, a 10. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva Liga 
Shkupi wygrał 7:2 mecz z  z trzecią drużyną Vtora Liga o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2016/2017 - rsssf
 Prva liga 2016/2017 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2016 w piłce nożnej
2017 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2016 w Macedonii
2017 w Macedonii